Лос Гордос има више значења:

 Лос Гордос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гордос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гордос (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику